Benza ist der Familienname folgender Personen:

 A.J. Benza (* 1962), US-amerikanischer Klatschkolumnist und Fernsehmoderator
 Scott Benza, Filmtechniker